Els Pallaresos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Els Pallaresos (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Els Pallaresos (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar